Фриц Дицман (; ,  — ) — датский  немецкого происхождения.

Сын Пауля Дицмана, немецкого виолончелиста, в ранней юности обосновавшегося в Дании и игравшего в эстрадных и цирковых оркестрах. Дебютировал на сцене в пятилетнем возрасте, в 1905—1914 гг. выступал в составе семейного трио виолончелей с отцом и старшим братом Рудольфом Дицманом (1895—1949). В 1911 г. гастролировал в Швеции, в 1917 г. в США. В 1924—1926 гг. работал музыкальным консультантом киностудии Nordisk Film. С 1926 г. концертмейстер виолончелей в Датской королевской капелле. Преподавал в Королевской Датской консерватории, среди его учеников, в частности, Эрлинг Блёндаль Бенгтссон.

Ссылки 
 Søren Berg Rasmussen. Fritz Dietzmann // Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84.

Академические музыканты Дании
Преподаватели Королевской Датской консерватории